Cigánka může znamenat:

 Cigánka (Muránská planina) – kopec ležící severně od obce Muráň,
 Cigánka (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace v oblasti Muráňské planiny.